«Чудо-дерево» — советский короткометражный рисованный мультфильм 1985 года. Снят по одноимённому стихотворению Корнея Чуковского.

Сюжет 
Мультфильм о чудесном дереве на котором вместо листьев росли — туфельки, сапожки и другие предметы одежды.

Отрывок из стихотворения:

Как у наших у воротЧудо-дерево растёт.

Чудо, чудо, чудо, чудоРасчудесное!

Не листочки на нём,Не цветочки на нём,
А чулки да башмаки,Словно яблоки!

Мама по саду пойдёт,Мама с дерева сорвёт
Туфельки, сапожки.Новые калошки.

Папа по саду пойдёт,Папа с дерева сорвёт
Маше — гамаши,Зинке — ботинки,
Нинке — чулки,А для Мурочки такие
Крохотные голубыеВязаные башмачки
И с помпончиками!Вот какое дерево,
''Чудесное дерево!

Автор: Корней Чуковский

Съёмочная группа

Ссылки 
 
 «Чудо-дерево» на сайте myltik.ru
 Энциклопедия отечественной мультипликации (автор Сергей Капков, «Алгоритм», 2006)
 «Весёлая карусель» № 16. Чудо-дерево

Короткометражные мультфильмы СССР 1985 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Экранизации произведений Корнея Чуковского
Рисованные мультфильмы СССР 1985 года